Térénez est le nom de plusieurs lieux différents tous situés en Bretagne :
 Térénez (Plougasnou) est le nom d'un port et d'une plage, formant un hameau de la commune de Plougasnou
 L'Île de Térénez est une petite île de la Rade de Brest qui dépend administrativement de la commune du Faou.
 Le Pont de Térénez permet de franchir l'Aulne maritime en aval de Châteaulin et de relier la Presqu'île de Crozon.